Переток — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Переток — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Переток — деревня в Любанском районе Минской области.
 Переток — посёлок в Солигорском районе Минской области.

Украина 
 Переток — село в Любарском районе Житомирской области.